Los spokane son una tribu amerindia. 

Spokane también puede referirse a:
 Spokane, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Luisiana.
 Spokane, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Misuri.
 Spokane, ciudad en el estado estadounidense de Washington.
 Condado de Spokane, en el estado estadounidense de Washington.

Otros
 Spokane Creek, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Montana.
 Spokane Valley, ciudad en el estado estadounidense de Washington.